Holothurie, un animal marin appartenant au groupe zoologique des échinodermes.
 Holothurie, légende japonaise du Moyen Âge.
 Holothuries, par dérision, le nom donné par le compositeur Erik Satie à l'une de ses compositions pour piano.